Schwenn ist der Familienname von

 Friedrich Schwenn (1889–1955), deutscher Religionswissenschaftler
 Günther Schwenn (1903–1991), deutscher Textdichter
 Helmuth Schwenn (1913–1983), deutscher Wasserballspieler
 Hermann Schwenn (1912–1995), deutscher Jurist
 Johann Schwenn (* 1947), deutscher Strafverteidiger
 Rainer Schwenn (1941–2017), deutscher Astrophysiker